Yannick Pelletier peut faire référence à :
 Yannick Pelletier (1948-), écrivain français contemporain ;
 Yannick Pelletier (1976-), joueur d'échecs suisse.